Hebankowate (Ebenaceae) – rodzina roślin należąca do rzędu wrzosowców Ericales. Obejmuje 4 rodzaje liczące w sumie około 550 gatunków. Występują one w strefie tropikalnej i subtropikalnej, nieliczni przedstawiciele spotykani są także w strefie ciepłego klimatu umiarkowanego w strefie międzyzwrotnikowej (południowo-wschodnie Stany Zjednoczone, Bliski Wschód, Korea i Japonia). Niektóre gatunki dostarczają cenionego drewna – hebanu (zwłaszcza hurma hebanowa). Owoce kilku gatunków są jadalne (zwłaszcza hurmy wschodniej, kaukaskiej i amerykańskiej).

Morfologia 
 Pokrój Niewielkie drzewa i krzewy z zimozielonymi liśćmi i ciemną, czarną korą. 
 Liście Pojedyncze, całobrzegie, zwykle ogonkowe, wyrastają skrętolegle, rzadko naprzeciwlegle. U niektórych gatunków wykształcają się na dolnej stronie liści pozakwiatowe miodniki. 
 Kwiaty Wyrastają w skąpokwiatowych kwiatostanach, czasem pojedynczo (zwłaszcza żeńskie). Kwiaty są zazwyczaj rozdzielnopłciowe, przy czym rośliny mogą być dwupienne lub jednopienne. Kwiaty są 3- lub 5-krotne, rzadko 6- lub 7-krotne. Działki kielicha są zrośnięte, płatki zrastają się w rurkę i z wolnymi końcami. Kolor mają biały, kremowy lub lekko różowy. W kwiatach męskich pręciki wyrastają w dwóch okółkach w liczbie 2 lub 4 razy większej od liczby płatków. Ich nitki są krótkie i spłaszczone. W kwiatach żeńskich wykształcone są prątniczki w jednym okółku. Zalążnia jest górna i składa się takiej liczby komór ile w kwiecie jest płatków. W każdej komorze rozwijają się dwa zarodki rozdzielone fałszywą przegrodą. Słupek u nasady jest zrośnięty, w górze rozdziela się na tyle znamion, ile jest komór zalążni. 
 Owoce Jagody o mięsistej owocni, wsparte trwałymi i często powiększonymi działkami kielicha.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2018)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu wrzosowców w kladzie astrowych, siostrzana wobec pierwiosnkowatych. 

 Podział rodziny według APweb i GRIN

Podrodzina: Lissocarpoideae Wallnöfer
 Lissocarpa Bentham

Podrodzina: Ebenoideae Thorne & Reveal
 Diospyros L. – hurma, hebanek, hebanowiec, persymona
 Euclea L. – euklea, niegota
 Royena L. – royena, wikotek, lustrowiec

Przypisy 

Hebankowate